Bornebusch ist der Familienname folgender Personen:

 Gehrdt Bornebusch (1925–2011), dänischer Architekt
 Josephine Bornebusch (* 1981), schwedische Schauspielerin